СВХ — аббревиатура. Может означать:
 Северо-Восточную хорду
 Склад временного хранения
 свх. (на топографических картах) — совхоз (пример)